La saison 1942-1943 du Championnat d'Italie de football est la quarante-troisième édition du championnat italien de première division, la dernière avant une interruption de deux ans en raison de la Seconde Guerre mondiale.

Lors de cette saison, l'AS Rome tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

L'AC Torino, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacré champion d'Italie pour la deuxième fois de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1942-1943 Serie A
Championnat Italie Football 1942-1943 Serie A
Italie
Italie